Roc de la Feixa (Herba-savina), cinglera del poble d'Herba-savina, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Roc de la Feixa (Pessonada), cinglera del poble de Pessonada, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)